Робітнича газета — газета ЦК КПУ (1957-)
 Робітнича газета — газета Української соціал-демократичної робітничої партії (1905 — 1919)

Газети УРСР